Велев може да се отнася за:
 Ангел Велев (1917-1987), български юрист
 Божин Велев (1896-1923), български политик
 Георги Велев (р. 1939), български актьор
 Григор Велев (р. 1935), български лекар и политик
 Емил Велев (р. 1962), български футболист
 Здравко Велев (р. 1940), български дипломат
 Кирил Велев (р. 1952), български политик
 Манол Велев, няколко души с това име
 Милен Велев (р. 1971), български тенисист
 Миленко Велев (18-19 век), български строител
 Недялко Велев (1908-1997), български инженер
 Никола Велев (1897-1976), български общественик
 Румен Велев (р. 1953), български режисьор
 Спиридон Велев (?), български общественик
 Стоян Велев (р. 1948), български тенисист
 Филип Велев (1818-1883), български просветен деец